

Усцянкі — село в гміні Ґраєво Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Усцянкі — село в гміні Августів Августівського повіту Підляського воєводства